Zwettler bezeichnet:

Familienname:
 Theodor Zwettler (1758–1826), österreichischer Benediktiner und Komponist
 Johann Zwettler (* 1941), österreichischer Banker
 Josef Friedrich Zwettler (Josef Bedřich Zwettler, 1788–1841), Tschechischer Kupferstecher und Vedutist

Sonstiges
 die Markenbezeichnung der Privatbrauerei Zwettl